Igreja de São Brás (Gondomar) - uma igreja na freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar
 Igreja de São Brás (Santarém) - uma igreja da freguesia da Romeira, concelho de Santarém

Desambiguação